Натуральне число 1665
 1665 рік до нашої ери
 1665 рік нашої ери